
Termin -{UAU}- ima više značenja.

 Genetički kod za tirozin
 Sport britanskih univerziteta i koledža, univerzitetska atletska unija